Bel har flere betydninger:

Mytologi 
 Belenus eller Bel; en keltisk gud
 Bel (mytologi) – en titel (betyder "herre" eller "mester") for forskellige guder i Babylonisk religion

Folk 
 Belus - mytologisk konge af Babylon
 Eógan Bél (død 542) – en konge af Connacht (i det som nu er Irland)
 Jean Le Bel (ca. 1290-1370) – middelalder flamsk chronicler
 Joseph Achille Le Bel (1847-1930) – Fransk kemiker
 Matthias Bel (1684-1749) – ungarsk lærd
 Bel Kaufman (født 1911) – amerikansk lærer og forfatter, bedst kendt for at skrive novellen Up the Down Staircase
 Bel Mooney (født 1946) – engelsk journalist og broadcaster
 Bel Powley – britisk skuespiller

Steder 
 Bél – ungarsk navn for Beliu Commune, Arad County, Rumænien
 Bel Mountain – i Zagros Mountains i vest/sydvestlige Iran

Sprog 
 Bel (sprog) – talt i nordlige Papua New Guinea
 ISO 639 kode for Belarussiske sprog

Anden brug 
 Bel (enhed) – lig 10 decibel
 Groupe Bel – et fransk ostefirma